Albert steht für:

 Albert, männlicher Vorname und Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Albert (Erzählung), Erzählung von L. N. Tolstoi
 Kanton Albert in Frankreich
 Albert County, Verwaltungseinheit in New Brunswick, Kanada
 (719) Albert, Asteroid des Hauptgürtels
 Albert (Automarke), britische Automobilmarke (1920–1924)
 Albert Fahrzeugtechnik und Design, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Chemische Werke Albert in Mainz
 Albert & Hamm, deutsche Druckmaschinenfirma
 Albert (Supermarkt), tschechische Supermarktkette

Albert ist der Name folgender Orte:
 Albert (Albbruck), Ortsteil der Gemeinde Albbruck, Baden-Württemberg
 Albert (Somme), Gemeinde in Frankreich
 Albert (New South Wales), Ort in Australien
 Albert Park, Stadtteil von Melbourne, Australien

in den Vereinigten Staaten:
 Albert (Arkansas), im Montgomery County
 Albert (Georgia), im Lumpkin County – nicht mehr existent
 Albert (Kansas), im Barton County
 Albert (New Mexico), im Harding County
 Albert (Oklahoma), im Caddo County
 Albert (Pennsylvania), im Luzerne County
 Albert (Texas), im Gillespie County
 Albert City, im Buena Vista County, Iowa
 Albert Lea, im Freeborn County, Minnesota
 Albert Place, im Salt Lake County, Utah

Weitere geografische Objekte:
 Albert Bayou, Fließgewässer im Washington County, Mississippi
 Albert Brook, Fließgewässer im Aroostook County, Maine
 Albert-Nil, Teil des Nil in Uganda
 Albert Run, Fluss im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Albert Field, Park im Marin County, Kalifornien
 Albert Park (Minnesota), Park im Dakota County, Minnesota
 Albert-I-Land, nordwestlichstes Gebiet der Inselgruppe Spitzbergen
 Fort Albert, Festung in England
 Zeche Albert III, ehemalige Kleinzeche im Bochumer Stadtteil Stiepel
 Zeche Albert Ludwig, sechs ehemalige nordrhein-westfälische Steinkohlen–Kleinzechen

Siehe auch:
 Albert Creek
 Albert Island
 Albert Lake
 Albert Township
 Alberth
 Alpert